Reute ist ein geographischer Name:

Gemeinden:
 Reute AR, Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden, Schweiz
 Reute (Breisgau), Gemeinde im Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

Ortsteile und Orte in Baden-Württemberg:
 Reute (Amtzell), Ortsteil von Amtzell, Landkreis Ravensburg
 Reute (Bad Waldsee), Ortsteil von Bad Waldsee, Landkreis Ravensburg
 Reute (Eichstegen), Ortsteil von Eichstegen, Landkreis Ravensburg
 Reute im Hegau, Ortsteil von Eigeltingen, Landkreis Konstanz
 Hornberger Reute, Ortsteil von Fichtenberg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Reute (Kißlegg), Ortsteil von Kißlegg, Landkreis Ravensburg
 Reute (Kressbronn), Ortsteil von Kressbronn am Bodensee, Bodenseekreis
 Reute (Markdorf), Ortsteil von Markdorf, Bodenseekreis
 Reute (Meckenbeuren), Ortsteil von Meckenbeuren, Bodenseekreis
 Reute (Mittelbiberach), Ortsteil von Mittelbiberach, Landkreis Biberach
 Reute (Murrhardt), Wohnplatz in Kirchenkirnberg, Murrhardt, Rems-Murr-Kreis
 Reute (Obergröningen), Ortsteil von Obergröningen, Ostalbkreis
 Reute (Pfullendorf), Ortsteil von Pfullendorf, Landkreis Sigmaringen
 Reute (Radolfzell), Ortsteil von Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz
 Reute (Sauldorf), Ortsteil von Sauldorf, Landkreis Sigmaringen
 Reute (Ravensburg), Ortsteil von Ravensburg, Landkreis Ravensburg
 Reute (Reuthof), Gemarkung auf dem Gemeindegebiet von Rot an der Rot, Ortsteil Haslach, Landkreis Biberach 
 Reute (Vogt), Ortsteil von Vogt (Gemeinde), Landkreis Ravensburg
 Reute (Waldburg), Ortsteil von Waldburg (Württemberg), Landkreis Ravensburg
 Reute (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg
 Reute (Wolfegg), Ortsteil von Wolfegg, Landkreis Ravensburg

Ortsteile und Orte in Bayern:
 Reute (Blaichach), Ortsteil von Blaichach, Landkreis Oberallgäu
 Reute (Dietmannsried), Ortsteil von Dietmannsried, Landkreis Oberallgäu
 Reute (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil von Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu
 Reute (Maierhöfen), Ortsteil von Maierhöfen, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Reute (Oberstdorf), Ortsteil von Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu
 Reute (Opfenbach), Ortsteil von Opfenbach, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Reute (Scheidegg), Ortsteil von Scheidegg, Landkreis Lindau (Bodensee)

Ortsteile und Orte in Vorarlberg:
 Reute (Gemeinde Hohenems), Ortsteil von Hohenems, Bezirk Dornbirn
 Reute (Gemeinde Alberschwende), Ort bei Alberschwende, Bezirk Bregenz

Berge und Erhebungen:
 Reute (Obere Gäue) (ca. 501 m), Hügelrücken der Oberen Gäue bei Eutingen im Gäu, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg

Reute steht für:
 Reute, ein Rodungswerkzeug, siehe Hacke (Werkzeug) #Rodehacke in der Rodung
 Kloster Reute, Kloster im Ortsteil Reute von Bad Waldsee

Siehe auch:
 Hohe Reute
 Reuthe, Gemeinde in Vorarlberg, Österreich  
 Reutte (Begriffsklärung)
 Reuten
 Reut (Begriffsklärung)